

Geografia
 Stati Uniti d'America
 Scottsville – città della Contea di Allen, Kentucky
 Scottsville – città della Contea di Mitchell, Kansas
 Scottsville – villaggio della Contea di Monroe, New York
 Scottsville – città della Contea di Harrison, Texas
 Scottsville – città della Contea di Albemarle, Virginia